

Mythologie grecque 
 Chrysippe, fils de Pélops.

Patronyme 
 Chrysippe de Soles, philosophe grec stoïcien du 
 Chrysippe de Jérusalem, moine grec mort en 479.